H-4:
 GEN H-4 — японский лёгкий вертолёт.
 Hughes H-4 Hercules — американская летающая лодка.